Людмила Андреевна Прививкова (р. 13 сентября 1986, Москва) — российская кёрлингистка, заслуженный мастер спорта, скип, двукратная чемпионка Европы, 4-кратная чемпионка России.

Биография 
В детстве Людмила Прививкова занималась художественной гимнастикой. В 12 лет перешла в кёрлинг в ЭШВСМ «Москвич», где тренер Ольга Андрианова в скором времени поставила перспективную спортсменку на позицию скипа. В составе различных команд клуба «Москвич» Прививкова трижды становилась чемпионкой России. С 2005 её постоянными партнёршами по команде являлись М.Фомина и Е.Галкина. В 2017 на чемпионате России выступала в составе команды Краснодарского края и выиграла свой 4-й национальный чемпионский титул. 

С 2001 по 2008 Прививкова выступала за молодёжную сборную России, в составе которой в 2006 году стала чемпионкой мира.

В 2002 году в 16-летнем возрасте дебютировала в национальной сборной России на чемпионате Европы и до 2013 неизменно входила в её состав. За это время спортсменка приняла участие в двух Олимпийских играх, девяти чемпионатах мира, 11-ти чемпионатах Европы, трёх зимних Универсиадах. Дважды на этих крупнейших международных соревнованиях она становилась чемпионкой (чемпионаты Европы 2006 и 2012) и ещё 4 раза выигрывала серебряные и бронзовые медали. С 2005 по 2011 годы являлась скипом сборной.

8 октября 2013 года Людмиле Прививковой было присвоено звание заслуженный мастер спорта России.

В июне 2015 года было объявлено о завершении карьеры Прививковой в сборной России, причиной стал отказ от условия оставить работу и стать профессиональным спортсменом, поставленного старшим тренером женской сборной Сергеем Белановым.

Достижения

Со сборными 
 Двукратная  — , ;
 Бронзовый призёр .
 Двукратная участница  — , .
 Двукратный серебряный призёр зимних Универсиад — 2007, 2011;
 Бронзовый призёр зимней Универсиады 2009.
 Чемпионка мира среди молодёжных команд .

С клубами 
 4-кратная  — 2006, , , .
 8-кратный серебряный призёр чемпионатов России — 2005, 2007, , , , , , .
 бронзовый призёр .
 Двукратный обладатель Кубка России среди женщин — 2008, 2010;
 пятикратный серебряный призёр Кубка России среди женщин — 2007, 2011, 2012, 2019, 2020.
 двукратный бронзовый призёр Кубка России среди женщин — 2013, 2022.
 Обладатель Кубка России среди смешанных команд — 2010;
 Серебряный призёр Кубка России среди смешанных пар — 2019.

Интересные факты 
По данным ВГТРК, Людмила Прививкова вошла в шестёрку красивейших спортсменок зимних Олимпийских игр 2010 года, составленную некими болельщиками.

Примечания

Фотогалерея

Ссылки 

Выпускники МАТИ
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы России по кёрлингу
Заслуженные мастера спорта России
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу